prawo polskie – obowiązujące w Polsce
 prawo polskie – w polskiej historii prawa przeciwstawiane prawu niemieckiemu